Principio de autoridad puede hacer referencia a:

 Principio de autoridad (epistemología)
 Principio de autoridad (taxonomía)